Bloodshed – minialbum brazylijskiej grupy Krisiun. Prócz nowych utworów, album zawiera materiał z innego mini-albumu zatytułowanego Unmerciful Order. Pomimo swojej długość, zaliczano tę płytę, jako mini-album.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Twórcy 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.
 Moyses Kolesne – gitara elektryczna
 Max Kolesne – perkusja
 Alex Camargo – śpiew, gitara basowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Century Media Records
Albumy Krisiun
Minialbumy wydane w roku 2004